Troika (russisch für „Dreiergruppe“) steht für:

 Troika, Dreigespann, Anspannungsweise für Pferdefuhrwerke oder -schlitten
 Troika (EU-Politik), EU-Kontrollgremium
 Troika (Führungsspitze), aus drei Mitgliedern bestehende Gruppe
 Troika (NKWD), sowjetisches Sondergericht
 Troika (Fahrgeschäft), Fahrgeschäft
 Troika, Minenabwehrsystem, siehe Lindau-Klasse #Hohlstab-Lenkboote (Klasse 351)
 Troika (Tanz), russischer Volkstanz 
 Troika Games, Entwicklungsstudio für Computerspiele
 Schwarze Troika, serbische Terrorgruppe

Literatur:
 Troika (Literatur), fingierte Augenzeugenberichte zum Trojanischen Krieg 
 Die Troika, Erzählung von Jakob Julius David (1901)
 Die Troika: Geschichte eines nichtgedrehten Films, Erzählung von Markus Wolf (1989)
 The Troika, Roman von Stepan Chapman (1997) 

Film:
 Troika (1930), deutscher Film von Wladimir Strijewski 

Trojka oder Trójka steht für:
 Trojka, Wodkamarke der Diwisa Distillerie Willisau
 Trójka, Kurzbezeichnung des Programms Polskie Radio 3
 Utva Trojka, jugoslawisches Leichtflugzeug
 Trójka, Dorf in der Gemeinde Gmina Stare Miasto, Polen

Siehe auch:
 Das Märchen von der Troika, Erzählung von Arkadi und Boris Strugazki (1967)
 Triumvirat, Bündnis von drei Personen
 Troiza

en:Trojka